La B League 2001-2002 è stata la seconda edizione del campionato bengalese di calcio.

Il campionato era formato da dieci squadre e il Mohammedan SC vinse il titolo.

Gruppo 1

Le prime due passano al girone finale.

Gruppo 2

Le prime due passano al girone finale.

Girone finale

Collegamenti esterni

Campionato bengalese di calcio